Robert Laplante (né en 1952) est sociologue. Il est le directeur de la revue L'Action nationale depuis 1999 et du magazine Les Cahiers de lecture consacré à la recension des essais québécois. Il dirige aussi l'Institut de  recherche en économie contemporaine.

Laplante a publié "Revoir le cadre stratégique", un long article publié dans L'Action nationale (), qui demande la fin de l'étapisme de Claude Morin dans la stratégie péquiste. Dans cet article, il plaide pour qu'un parti souverainiste puisse poser des gestes de souveraineté qui contreviendraient à l'ordre constitutionnel canadien. Pour ce faire, un tel parti devrait demander, au cours d'une campagne électorale, un mandat clair de la population afin de mener le (Québec)  à son indépendance.  Ce processus de gouvernance nationale obligerait un parti politique indépendantiste à poser des gestes qui créeraient des conflits d'ordre constitutionnels avec le Canada. De tels gestes incluent, par exemple, l'adoption d'une Constitution provisoire, la création d'une citoyenneté québécoise, ainsi que la création d'une Cour constitutionnelle. Ce processus se terminerait par l'adoption par référendum d'une Constitution permanente, ce qui exécuterait automatiquement l'indépendance nationale du Québec.  

Cette démarche a reçu l'appui de Jacques Parizeau et de certaines autres personnalités au sein du mouvement souverainiste, telles que Jean-Claude Saint-André, candidat à l'élection à la direction du Parti québécois de 2005.

Notes et références

Liens externes 

 LAPLANTE, Robert.  « Revoir le cadre stratégique », L'Action nationale, .
 PARIZEAU, Jacques.  « Un changement de stratégie au PQ? », Vigile.net, .

Sociologue québécois
Sociologue de l'économique
Journaliste québécois
Naissance en 1952